Да́рий (др.-перс. 𐎭𐎠𐎼𐎹𐎺𐎢𐏁 Dārayava(h)uš «благой владетель», , ) — мужское имя и фамилия персидского происхождения. Женский вариант — Дария (Дарья).

Этимология 
Древнеперсидское имя 𐎭𐎠𐎼𐎹𐎺𐎢𐏁 Dārayavauš включает в себя два корня: dar- (праарийск. *dhārai̯at-) «владеть» и vau- (праарийск. *u̯asu-) «добро». Существуют различные варианты перевода: «обладающий добром», «благой владетель» и др. Есть также гипотеза, что имя Dārayavauš является сокращением словосочетания *dāraya-vahu-manah, «обладатель благой мысли».

Древнегреческий вариант имени Δαρεῖος является, по-видимому, гаплологией от изначального *Δαρειαῖος.

Известные носители 
 Дарий (ум. 465 до н. э.) — старший сын Ксеркса I.
 Дарий I (550—485 до н. э.) — древнеперсидский царь.
 Дарий II (424—405 до н. э.) — древнеперсидский царь.
 Дарий III (380—330 до н. э.) — древнеперсидский царь.
 Дарий Понтийский — правитель Понтийского царства в 39—37 годах до н. э.
 Дарий — префект претория Востока (436—437)
 Дарий Нгава (1929—2008) — католический прелат, епископ Ларантуки.
 Дарий — согласно Библии (), вариант имени спартанского царя Арея.

См. также

Примечания 
       Сокращенное имя: Даня, Даря, Даша.

Мужские имена
Иранские имена
Таджикские имена
Страницы значений:Тёзки